Тисовица је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 54 становника.

Демографија 
У насељу Тисовица живи 100 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 49,9 година (45,6 код мушкараца и 56,2 код жена). У насељу има 35 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији